Farmacja wojskowa - dział wojskowej służby zdrowia prowadzący w siłach zbrojnych gospodarkę środkami leczniczymi i materiałami medycznymi oraz kierujący pracą aptek. Należy do niej również prowadzenie badań farmaceutycznych.

Nauki wojskowe
Farmacja